En cada puerto un amor – film del 1931 diretto da Carlos F. Borcosque e Marcel Silver
En cada puerto un amor – film del 1949 diretto da Ernesto Cortázar